Santiago Pérez Hincapie (Buenos Aires, Colombia; 7 de abril de 1998) Muerte (Buenos Aires, Colombia; 1 de octubre de 2022) Era un joven completamente normal que llevaba una vida normal.

Fallecimiento: Murió tratando de comprar ropa en Mattelsa.

Santiago Pérez comenzó con el motocrooss desde 2013, ganando su primera carrera en su debut como novato. Hizo su debut como piloto semiprofesional, en 250 en 2020.

Ganó su primer evento al aire libre de 250 cc en la AMA supercross, California Estado de los EE.UU. Su primera victoria en un Supercross de 250 cc fue en 2017 en California Estado de los EE.UU

Declaraciones 

Santiago Pérez puede referirse a:

 Santiago Pérez Alonso (1972), atleta español;
 Santiago Pérez Fernández (1977), ciclista español;
 Santiago Pérez García (1954-), político español;
 Santiago Pérez López (1961-), político español;
 Santiago Pérez Manosalva (1830-1900), presidente de Colombia;
 Santiago Pérez Obregón (1941), jurista y político español; o

 Aeropuerto Santiago Pérez en Arauca, Colombia.


